Визит к морю (, 1908) — первый успешный цветной кинофильм, снятый с использованием двухцветного процесса Kinemacolor. Это 8-минутный короткометражный фильм режиссёра Джорджа Альберта Смита из Брайтона, показывающий людей, занятых повседневной деятельностью. Фильм имеет высокую историческую ценность. Kinemacolor позже повлиял и был заменён Technicolor, который использовался с 1916 по 1952 год.

Сюжет 
Фильм показывает набережную в Брайтоне.

См. также 
 Кинемаколор
 Список технологий цветного кино

Примечания 

Фильмы 1908 года
Немые фильмы Великобритании
Документальные фильмы Великобритании
Короткометражные фильмы Великобритании
Фильмы Джорджа Альберта Смита